Фульхе́нсио Су́ньига (; род. 23 июля 1977 года, Падилья, Колумбия) — колумбийский боксёр-профессионал, выступающий в средней, во второй средней, в полутяжёлой, в первой тяжёлой и в тяжёлой весовых категориях.
Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии IBA (2005) в среднем весе, и чемпиона мира по версии IBO (2007) во 2-м среднем весе.

Любительская карьера 
Фульхенсио Суньига завоевал первую медаль в 1997 году в 48-й Национальном турнире по боксу, и завоевал золотую медаль во втором среднем весе. В том же 1997 год он принимал участие в следующих турнирах:
 13 Боливарианские игры. Арекипа, Перу. Завоевал Золото.
 Центральной Америки по боксу. Тихуана, Мексика. Завоевал серебро.
 Четвёртый Панамериканский турнир по боксу. Медельин, Колумбия.
В 1998 и 1999 Фульхенсио Суньига продолжил свою впечатляющую любительскую карьеру, выиграв 49-й национальный турнир по боксу состоявшийся в Санта-Марте, Магдалена, став двукратным чемпионом страны. Тогда он представлял Колумбию в следующих чемпионатах:
 Шестые южноамериканские игры. Куэнка, Эквадор. Завоевал золото
 Кубок Роберто Баладо. Гавана, Куба. Завоевал бронзу.
 Шестой Чемпионат Южной Америки. Кито, Эквадор.
 Турнир Кордова Кардина. Гавана, Куба.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Суньига дебютировал в феврале 2001 года во втором среднем весе. Первые пятнадцать поединков провёл в Колумбии и все выиграл нокаутом в ранних раундах.

28 мая 2003 года, отправился в Пуэрто-Рико, для встречи с местным боксёром, чемпионом мира по версии WBO, Даниэлем Сантосом (26-2-1). Чемпион был более активным, и выиграл поединок по очкам. Суньига потерпел первое поражение.

После поражения Суньига больше года не выходил на ринг, но вернувшись стал проводить поединки с сильной оппозицией.

7 октября 2005 года Фульхенсио вышел на ринг с непобеждённым американцем, Келли Павликом (26-0) за вакантный титул Северной Америки по версии NABF. В первом раунде Суньига удачно отправил Павлика левым хуком в подбородок, на канвас, но американец переломил ход поединка, и нокаутировал Суньигу в 9-м раунде.

В сентябре 2007 года вышел на ринг с непобеждённым российским боксёром, Виктором Огановым (26-0). Суньига нокаутировал Оганова, и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

27 сентября 2008 года вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBO, с непобеждённым россиянином, Денисом Инкиным. Фульхенсио проиграл по очкам и снова утратил шанс завоевать чемпионский пояс.

В марте 2009 года проиграл нокаутом в четвёртом раунде непобеждённому румынскому боксёру, Лучиану Буте, в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

17 декабря 2010 года, провёл чемпионский поединок в полутяжёлом весе. Проиграл по очкам чемпиону мира по версии IBF, Тейворису Клауду.

После поражения более полутора лет не выходил на ринг, а затем вернулся и победил нокаутом своего известного соотечественника, Алехандро Беррио.

10 ноября 2012 года проиграл по очкам боксёру из ЮАР, Томасу Вестхайзену.

8 декабря 2012 года проиграл по очкам британскому проспекту, Джеймсу Дигейлу в бою за вакантный титул WBC silver.

Примечания

Ссылки 
 
 Новости на сайте FightNews.RU

Боксёры Колумбии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории